Ля́ля (Ольга) Георгиевна Жемчу́жная (род. 31 мая 1969, Москва) — советская и российская актриса и певица, Заслуженная артистка России (2002).

Биография 
Дочь Екатерины и Георгия Жемчужных.

В 1993 году окончила актёрский факультет ГИТИСа (мастерская Галины Волчек), училась там же на режиссёрском факультете у своего отца.

Дебютировала в кино в 1982 году (фильм «Печальная повесть любви»). С 16 лет работает в театре «Ромэн».

Семья 
 Муж — Роман Грохольский, народный артист России.
 Сын — Андрей, дочь — Анастасия.
 Внук — Филипп.

Творчество

Роли в театре 
 «Олеся»
 «Безумие»
 «Мужчины в воскресенье»
 «Цыганка Аза»

Роли в кино 
1982 — Печальная повесть любви
 1986 — Я тебя ненавижу — цыганка в автобусе
 1987 — Цыганка Аза — Аза
 1991 — Женская тюряга — Маха
 1991 — 1992 — Караманлай
 1999 — Зигзаг
 2005 — Кармелита — Земфира
 2008 — 2012 — Обручальное кольцо — Рита Янтарная (Маргарита Рустамовна Бихари), цыганка, певица в ночном клубе «Нижинский»
 2009 — 2010 — Кармелита. Цыганская страсть — Земфира
 2011 — Купидон — Зарина
 2011 — Вкус граната
 2013 — Вероника. Беглянка — Дэви

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии:Театр Ромэн
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа